Dieser Artikel behandelt die ukrainische Nationalmannschaft bei der paneuropäischen Fußball-Europameisterschaft 2021. Für die ukrainische Mannschaft war es die dritte Teilnahme.

Qualifikation 
Für die Qualifikation wurde die ukrainische Mannschaft in die Gruppe mit Titelverteidiger Portugal sowie Serbien, Litauen und Luxemburg gelost.

Insgesamt setzte Nationaltrainer Andrij Schewtschenko, der die Mannschaft nach der letzten EM übernommen hatte, 27 Spieler ein, von denen nur Kapitän und Torhüter Andrij Pjatow, Ruslan Malinowskyj und Mykola Matwijenko alle acht Spiele mitmachten. Je sieben Einsätze hatten Serhij Krywzow, Witalij Mykolenko, Wiktor Zyhankow, Roman Jaremtschuk und Oleksandr Sintschenko. Seinen ersten Länderspieleinsatz hatte der in Brasilien geborene Júnior Moraes im ersten Qualifikationsspiel, nachdem er kurz zuvor die ukrainische Staatsbürgerschaft erhalten hatte. Weitere Debütanten kamen nicht zum Einsatz.

Bester Torschütze mit vier Toren war Roman Jaremtschuk, der beim 5:0-Sieg gegen Serbien sein erstes Länderspieltor erzielen konnte. Ebenfalls ihr erstes Länderspieltor erzielten der gebürtige Brasilianer Marlos (zum zwischenzeitlichen 2:0 beim 3:0-Sieg in Litauen) und Wiktor Zyhankow (zum 1:1-Ausgleich beim 2:1-Sieg gegen Luxemburg). Insgesamt erzielten acht Spieler 16 Qualifikationstore. Zudem profitierten die Ukrainer von einem Eigentor des Luxemburgers Gerson Rodrigues.

Die Ukraine startete mit einem 0:0 gegen Portugal in die Qualifikation. Die nächsten sechs Spiele wurden gewonnen. Am 14. Oktober qualifizierte sich die Ukraine mit einem 2:1-Sieg gegen Portugal. Auch der Gruppensieg stand ab dem Zeitpunkt fest. Das 2:2 am letzten Spieltag gegen Serbien sicherte den Lostopf 1 für die Auslosung der Europameisterschaft 2021.

Spiele

Abschlusstabelle

Vorbereitung 
Am 24., 28. und 31. März 2021 standen die ersten Spiele in der Qualifikation für die WM 2022 gegen Weltmeister Frankreich, EM-Neuling Finnland und Kasachstan an, die alle 1:1 endeten. Gegen Kasachstan stand erstmals Anatolij Trubin im Tor und zudem hatte Artem Dowbyk seinen ersten kurzen Einsatz in der Nationalmannschaft. Gegen Finnland erhielt Witalij Mykolenko die Rote Karte.

Am 23. Mai, 3. und 7. Juni spielten die Ukrainer in Charkiw gegen Bahrain (1:1), in Dnipro gegen Nordirland (1:0) bzw. in Charkiw gegen Zypern (4:0).

Kader 
Am 30. April 2021 wurde ein vorläufiger Kader benannt. Oleksandr Andrijewskyj, Artem Bondarenko, Witalij Bujalskyj, Wiktor Kornijenko, Wiktor Kowalenko, Bohdan Ljednjew, Andrij Lunin, Bohdan Mychajlitschenko, Wolodymyr Schepeljew und Oleksandr Syrota wurden letztlich nicht berücksichtigt.

Anmerkungen: D = Double 2020/21, M = Meister 2020/21

Endrunde 
Für die Endrunde hatte sich auch die Ukraine zunächst mit der Donbass Arena in Donezk um die Austragung von Spielen beworben, dann aber zurückgezogen. Da neben vier Ausrichtern die Ukraine und der FIFA-Weltranglistenführende Belgien die Qualifikation als beste Mannschaft abschlossen und die Ukraine nicht in eine Gruppe mit Russland konnte, wurde die Ukraine der niederländischen Gruppe zugeordnet. Zugelost wurden Österreich und eine Mannschaft, die sich im Herbst 2020 noch qualifizieren musste, was Nordmazedonien erstmals gelang. Gegen Österreich gab es erst zwei Freundschaftsspiele, wovon je eins gewonnen bzw. verloren wurde. Auch gegen die Niederländer gab es noch kein Pflichtspiel. Von ebenfalls zwei Freundschaftsspielen wurde das erste im Mai 2008 in Rotterdam mit 0:3 verloren, im August 2010 gab es dann in der Ukraine ein 1:1. Gegen Nordmazedonien bzw. Mazedonien gab es erst vier Spiele. Nach einem Remis und einer Niederlage im März 2004 wurden die letzten beiden Spiele in der Qualifikation für die letzte EM gewonnen.

Gruppenspiele 

|}

K.-o.-Runde 
Als viertbester Gruppendritter traf die ukrainische Mannschaft im Achtelfinale in Glasgow auf Schweden, den Sieger der Gruppe E. Mit ihrem dritten Sieg gegen Schweden zogen den Ukrainer ins Viertelfinale der EM ein, wo sie in Rom auf England trafen. Gegen die Engländer gab es in bisher sieben Spielen einen Sieg, zwei Remis und vier Niederlagen. Den letzten Sieg gab es im Oktober 2009 in der Qualifikation für die WM 2010. Danach folgten eine Niederlage in der Gruppenphase der EM 2012 und zwei Remis in der Qualifikation für die WM 2014. Gegen England gab es eine deutliche 0:4-Niederlage.

|}

Einzelnachweise und Fußnoten

Weblinks 
 uefa.com: Ukraine

Ukraine
Europameisterschaft 2021